Aedesius rhetor stammte vermutlich aus Askalon und unterrichtete in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts in Antiochia Rhetorik. Er scheint vor allem von Schülern aus Palästina besucht worden zu sein. Die in der Sekundärliteratur häufiger zu beobachtende Identifizierung mit Aidesios, einem von Kaiser Julian hochgeschätzten Philosophen, ist falsch.

Quellen 

 Libanios or. 4, 9

Rhetoriker der Antike
Geboren im 3. oder 4. Jahrhundert
Gestorben im 4. Jahrhundert
Mann